Højby Sogn henviser til flere artikler:
 Højby Sogn (Odense Kommune) – et sogn i Odense Kommune og i Hjallese Provsti
 Højby Sogn (Odsherred Kommune) – et sogn i Odsherred Kommune (tidligere Trundholm Kommune) og i Ods og Skippinge Provsti